Christian Thomas (né le 26 mai 1992 à Toronto dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Il est le fils de Steve Thomas, également joueur de hockey professionnel.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2008-2009 ||Knights de London ||LHO ||32 ||4 ||7 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||27 ||4 ||10 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||64 ||41 ||25 ||66 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||66 ||54 ||45 ||99 ||38 ||10 ||9 ||10 ||19 ||4
|-
| 2011-2012 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||55 ||34 ||33 ||67 ||12 ||6 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
| 2011-2012 ||Whale du Connecticut ||LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2012-2013 ||Whale du Connecticut ||LAH ||73 ||19 ||16 ||35 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Rangers de New York ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||55 ||11 ||16 ||27 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||52 ||11 ||11 ||22 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||18 ||1 ||0 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||18 ||7 ||7 ||14 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Falcons de Springfield ||LAH ||16 ||3 ||4 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Coyotes de l'Arizona ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Bears de Hershey ||LAH ||65 ||24 ||25 ||49 ||6 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2017-2018 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||51 ||18 || 16 || 34 || 14 || 2 ||	0 || 0 || 0 ||	2
|-
|2018-2019 || Rögle BK || SHL ||11 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 35 || 9 || 10 || 19 || 22 || 4 || 1 || 0 || 1 || 1
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||20 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020|| CP Berne || LNA || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| KooKoo Kouvola|| Liiga || 32|| 10|| 13|| 23|| 6|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL || || || || || ||

|27 ||1 ||2 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 2 || 1 || 3|| 6 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
2010-2011 : nommé dans la troisième équipe d'étoiles de la LHO.

Références 

Naissance en mai 1992
Naissance à Toronto
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Knights de London
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Rögle BK
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du Barys Astana